St. Louis Blues je profesionální americký klub ledního hokeje, který sídlí ve městě St. Louis v Missouri. Do NHL vstoupil v ročníku 1967/68 a hraje v Centrální divizi v rámci Západní konference. Své domácí zápasy odehrává v hale Enterprise Center s kapacitou 19 150 diváků. Klubové barvy jsou královská modř, námořnická modř, zlatá a bílá.

Mužstvo St. Louis Blues vstoupilo do NHL při rozšíření v roce 1967, spolu s týmy Minnesota North Stars, Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins a California Seals. Při rozšiřování bylo St. Louis vybráno jako poslední, na úkoru Baltimoru. V prvních třech letech své existence hrálo mužstvo třikrát finále Stanleyova poháru, pokaždé však bylo neúspěšné. V letech 1968 a 1969 podlehlo Montrealu Canadiens, v roce 1970 bylo poraženo týmem Boston Bruins.
V sedmdesátých letech se klub dostal do finančních potíží, přičemž počet jeho zaměstnanců poklesl na tři. V roce 1977 byl tým prodán společnosti Ralston Purina, vyrábějící a prodávající krmivo pro zvířata. Touto transakcí započala nová úspěšná éra. V letech 1980 až 2004 se St. Louis Blues pokaždé účastnili play-off Stanleyova poháru.Od roku 1994 hrají Saint Louis Blues v nové hale nazvané Kiel Center (dnes Enterprise Center).

Úspěchy 

 Vítěz Stanley Cupu (1×)
 2018/19
 Vítěz základní části (1×)
 1999/00
 Vítěz Campbellovy konference (západní konference) (3×)
 1968/69, 1969/70, 2018/19
 Vítěz západní divize (2×)
 1968/69, 1969/70
 Vítěz Smytheovy divize (2×)
 1976/77, 1980/81
 Vítěz Norrisovy divize (2×)
 1984/85, 1986/87
 Vítěz centrální divize (3×)
 1999/00, 2011/12, 2014/15

Individuální trofeje 

Zdroj:

Individuální rekordy jednotlivých sezón

Základní část 
Zdroj na NHL.com

Češi a Slováci v St. Louis Blues

Umístění v jednotlivých sezonách

Přehled kapitánů a trenérů v jednotlivých sezónách

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 St. Louis Blues na eliteprospects.com
 Oficiální stránky 

 
Americké kluby ledního hokeje
Americké kluby NHL
Kluby ledního hokeje založené v roce 1967
Sportovní kluby v Missouri
Sport v St. Louis